Un fils en or est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem, Bourcquardez et Olivier Saive. L'ouvrage est publié en 2000.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Harry et Debbie Osterberg, archéologues
 Denis, leur fils
 Bring M. Backalive, chasseur
  Oldskin
 Oscar Rapath (Tonton Oscar), prêtre du dieu Hacekomack

Animaux 
 Marsupilami,  Marsupilamie, les trois enfants Marsupilamis
 Le Jaguar
 Piranhas du fleuve

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2000
Album Marsu Productions